Schmitt steht für:
 Schmitt (Familienname), dort auch Namensträger

Unternehmen:
 Aufzugswerke Schmitt + Sohn 
 Brauerei Schmitt

Örtlichkeiten:
 Schmitt (Eifel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Schmitt’s Island, Insel im Arktischen Ozean

Weiteres:
 Schmitt Mesa, Tafelberg im Palmerland, Antarktika
 Schmitt-Trigger, elektronische Komparator-Schaltung
 Schmidt & Schmitt – Wir ermitteln in jedem Fall, TV-Serie

Siehe auch:
 Schmid (Familienname)
 Schmidt (Familienname)
 Schmit (Begriffsklärung)
 Schmitte (Begriffsklärung)